Dugesia (botanica) – genere di piante della famiglia Asteraceae
Dugesia (zoologia) – genere di platelminti della famiglia Dugesiidae